Lasara Bahili (Moro O), een plaats in Indonesië
Lasara Bahili (Gunung Sitoli), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing